Леонид Владленович Вайсфельд (16 апреля 1960, Москва) — советский и российский хоккейный судья, функционер. Является экспертом и комментатором на Матч ТВ, КХЛ ТВ.

Биография 
Высшее образование получил в ГЦОЛИФК. Кандидат педагогических наук. В 1990—2001 гг. судил матчи Чемпионатов СССР, СНГ, Межнациональной хоккейной лиги и Российского чемпионата. 11 раз входил в списки лучших арбитров страны. Трижды удостаивался почётного Приза Золотой свисток имени Андрея Старовойтова как лучший арбитр России (1997/98, 1998/99, 2000/01). Судил также матчи различных международных чемпионатов в 1991—2001 гг.

Был комментатором на телеканале Россия-2 (2009—2010). Ранее занимал должности Генерального менеджера тольяттинской «Лады» и генерального директора мытищинского «Атланта», однако, покинул последний пост в июне 2009 года. До 1 мая 2013 года был Генеральным менеджером новокузнецкого «Металлурга». Руководство ХК «Металлург» и генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд, приняли решение не продлевать контракт, срок действия которого завершился 30 апреля 2013 года. Таким образом, по окончании сезона 2012/13 Леонид Вайсфельд покинул систему новокузнецкого хоккейного клуба. С 1 мая 2013 года вступил в должность Генерального менеджера ХК «Автомобилист». С сезона КХЛ 2015/2016 занял должность генерального менеджера ХК «Салават Юлаев». В ноябре 2017 года, после 8 подряд проигранных матчей, болельщики уфимской команды написали коллективное письмо Вайсфельду с просьбой покинуть свой пост. 25 января 2018 года контракт с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Позже Вайсфельд прокомментировал свой уход: «Мне объявили, что меняется вектор развития клуба. Поблагодарили за работу и предложили расстаться. У меня был ещё год действующего контракта, в итоге соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон».

Государственные награды 
29 декабря 2016 года Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов вручил Леониду Владленовичу Благодарность Президента Российской Федерации.

Примечания 

Хоккейные судьи СССР
Хоккейные судьи России
Хоккейные функционеры России
Спортивные журналисты России
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма